Yūzuki steht für:

 Yūzuki (Schiff, 1927), Zerstörer der Mutsuki-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine

Yuzuki ist der Familienname folgender Personen:

 Asako Yuzuki (* 1981), japanische Schriftstellerin